Catello Amarante (né en 1979), rameur italien
Catello Amarante (né en 1990), rameur italien